Friedhof Hamm steht für:

 Alter Hammer Friedhof, Hamburg-Hamm, Hamburg
 Jüdischer Friedhof Hamm (Sieg), Hamm, Rheinland-Pfalz
 Jüdischer Friedhof (Heessen), Hamm-Heessen, Nordrhein-Westfalen